Тама́ле може стосуватися:

 Тамале (страва) — традиційна страва індіанців від Андійського регіону до Месоамерики
 Тамале (місто) — місто в Гані, адміністративний центр Північної області країни